Rumini (regény)
 Rumini (könyvsorozat)
 Rumini (szereplő)